Vika ist der Name mehrerer schwedischer Orte:

 einen Tätort in der Gemeinde Falun, siehe Vika
 einen Tätort in der Gemeinde Nynäshamn, siehe Stora Vika 
 einen Tätort in der Gemeinde Mora, siehe Stenis och Vika
 einen Småort in der Gemeinde Mora, siehe Norra Vika
 einen ehemaligen Småort in der Gemeinde Mora, siehe Södra Vika
Der Bahnhof Vika der Inlandsbahn liegt in Stenis bei Mora

Vika ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Vika (* 2001), norwegischer Skilangläufer

Vika ist der Name eines Flusses in Russland, siehe unter Wika.

Siehe auch:
 Fika